Ма́словка — село в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан, административный центр и единственный населенный пункт Масловского сельского поселения.

География 
Село расположено на северном берегу Камского залива Куйбышевского водохранилища в 15 км к западу от посёлка городского типа Рыбная Слобода и в 65 км к юго-востоку от Казани.

История 
Основано в первой половине XVII века на месте поселения периода Казанского ханства. В дореволюционных источниках упоминается также как Богословское. 

До реформы 1861 года жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. 

В начале XX века здесь функционировали Иоанно-Богословская церковь (построена в 1753 году), земская школа (открыта в 1869 году), 3 кузницы, кредитное товарищество, 3 мелочные и 1 казённая винная лавки. В этот период земельный надел сельской общины (совместно с деревней Дмитриевка) составлял 2016,9 десятин. 

До 1920 года село являлось центром Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Лаишевского кантона Татарской АССР. С 14 февраля 1927 года в Рыбно-Слободском, с 1 февраля 1963 года в Пестречинском, с 12 января 1965 года в Рыбно-Слободском районах.

Население 

Национальный состав села: татары — 50 %, русские — 48 % (2002 год).

Экономика 
Полеводство, скотоводство, садоводство; плодоперерабатывающий завод.

Инфраструктура 
Средняя школа, дом культуры, библиотека.

Религиозные объекты 
Иоанно-Богословская церковь.

Известные уроженцы 
Игнатий Павлович Петухов – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Рыбно-Слободского района